I Love You Baby (Paul Anka), een nummer van Paul Anka en uitgevoerd door Freddie & the Dreamers in 1964.
 I love you baby (K3), een nummer van K3 uit 1999.
 I love you baby (film) een film uit 2001.